Heracli, emperador romà d'Orient
 Heracli de Siracusa, noble siracusà
 Heracli, filòsof cínic grec

Vegeu també 
 Heràclit (desambiguació)